Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Brenggolo (Jatiroto), een plaats in het regentschap Wonogiri van de provincie Midden-Java
 Brenggolo (Kalitidu), een plaats in het regentschap Bojonegoro van de provincie Oost-Java
 Brenggolo (Plosoklaten), een plaats in het regentschap Kediri van de provincie Oost-Java